Кривоус Андрій Вікторович (* 1970) — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кривоус Петро Петрович (1976-2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.